Гве́ндолин Си-Хян Йео (; 10 июля 1977, Сингапур) — американская , музыкант и .

Биография 
Гвендолин Йео родилась и выросла в Сингапуре. Её отец — эндокринолог, мать — помощник дантиста, а её дядя, Джордж Йео, занимал высокие посты в правительстве Сингапура, в разное время возглавлял четыре министерства. В детстве Гвендолин занималась музыкой, играла на пианино. В возрасте двенадцати лет она переехала в Сан-Франциско, чтобы продолжить обучение игре на пианино в Консерватории Сан-Франциско. В консерватории также обучалась игре на традиционном китайском инструменте гучжэн. Йео училась в подготовительном колледже Святого Игнатия, который окончила в 1994 году, в том же году окончила консерваторию в качестве дипломированного пианиста. После колледжа она поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, основной специальностью выбрала коммуникации и лингвистику, также занималась изучением этнической музыки. Йео окончила университет с наибольшим почётом (summa cum laude) в 1997 году. Ещё до выпуска она начала участвовать в конкурсах красоты: в 1996 году победила на конкурсе Мисс Азия Америка, а в 1998 году выиграла титул Мисс Чайнатаун США.

Благодаря победе на конкурсе красоты Йео получила несколько предложений о съёмках в рекламе, с которой и началась её актёрская карьера. В 2001 году от рекламы Гвендолин перешла к съёмкам в телевизионных сериалах и работе в качестве актрисы озвучивания. Её первой работой на телевидении была эпизодическая роль в ситкоме «Основа для жизни» канала The WB. В том же 2001 году Йео работала на дубляже гонконгского фильма «Воины Зу» для Miramax. Также в начале карьеры Гвендолин недолго работала на радио KCRW, где исполняла на гучжэне композиции собственного сочинения и вела получасовую авторскую передачу «Политика культуры». Йео играла повторяющуюся роль доктора Келли Ли в мыльной опере «Главный госпиталь», Мелиссу Рэбб в сериале «24 часа» и Ришель в «Американском преступлении», в качестве приглашённой актрисы снималась в сериалах «Военно-юридическая служба», «Одинокие сердца», «Справедливая Эми», «Касл», «Анатомия страсти», «Их перепутали в роддоме» и многих других. Главной в своей актёрской карьере Йео называет роль служанки Шао-Мей во втором сезоне телесериала «Отчаянные домохозяйки». На эту роль, бывшей китайской рабыни, которую спасает чета Солис и берёт к себе на работу, претендовало более тысячи актрис. Йео изначально подписала контракт на съёмки в пяти эпизодах, но продюсеры затем расширили её роль до девяти.

Йео также снималась в кино. В 2003 году она пробовалась на роль Суки в фильме «Форсаж 2», но эту героиню в итоге сыграла Девон Аоки. Её кинодебют состоялся в 2004 году с выходом независимой комедии «День без мексиканца», где сыграла небольшую роль. Также Йео снималась в фильмах «Жизнь по Джейн Остин», «Ночные небеса», «Халявщики», «Вакансия на жертву 2: Первый дубль». За роль в фильме «Варвары и воры» она в 2012 году получила приз лучшей актрисе на международном кинофестивале в Хьюстоне. В 2017 году Йео исполнила одну из главных ролей в телефильме «Американская девочка: Айви и Джули 1976 — счастливый баланс».

В качестве актрисы озвучивания Йео работала над такими мультсериалами как «Росомаха и Люди Икс», «Росомаха» и «Люди Икс» из серии Marvel Anime, «Звёздные войны: Войны клонов», «Стич!», «Бен-10: Омниверс», «Черепашки-ниндзя». С 2002 года Гвендолин также занимается озвучиванием героев компьютерных игр. Её голосом говорят Леди Смертельный Удар в X-Men: Next Dimension и X2: Wolverine’s Revenge, Пэйн в английской версии Final Fantasy X-2 и Kingdom Hearts II, Лювия в Baldur’s Gate: Dark Alliance II, Шиала в серии Mass Effect, Лисандра в серии God of War, Рика Раджа в серии Uncharted и ряд других персонажей. За работу по озвучиванию персонажей Йео трижды была номинирована на премию BTVA Awards: за лучшую роль второго плана (Шинигами в «Черепашках-ниндзя») и дважды в составе актёрского ансамбля (за игру Far Cry 4 и мультфильм «Бэтмен: Возвращение Тёмного рыцаря»).

Фильмография

Игровые роли

Озвучивание

Примечания

Ссылки 

Выпускники Консерватории Сан-Франциско
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Киноактрисы США